Schiffmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schiffmacher, deutscher Journalist
 Henk Schiffmacher (auch Hanky Panky; * 1952), niederländischer Tätowierer und Autor